Lee Sedol, gelegentlich auch Yi Setol (* 2. März 1983 in Sinan-gun in der Provinz Jeollanam-do), ist ein professioneller südkoreanischer Go-Spieler, der von 2007 bis 2011 als stärkster Spieler der Welt galt.

Lee Sedol hat mit dem 9. Dan den höchstmöglichen Rang inne, welchen er 2003 beim Fujitsu Cup erreichte. Damit gilt er als der jüngste Spieler, der den 9. Dan erreichte. Trainiert wurde er unter anderem von Kwon Kap-yong. Bis 2016 gewann er 18 internationale Titel.

Im Januar 2016 trat Lee Sedol gegen das von Google DeepMind entwickelte Go-Programm AlphaGo an (AlphaGo gegen Lee Sedol). Im März desselben Jahres, als der Event stattfand, lag Lees BayesElo-Rating bei 3533, womit er auf Platz 4 der Weltrangliste stand. AlphaGo gewann vier von fünf angesetzten Partien, darunter die ersten drei, nach Aufgabe Lees. Lee hatte im Februar vor dem Event erklärt, er werde „haushoch“ gewinnen. Nach der dritten verlorenen Partie erklärte er, er sei vom Spiel des Computers schockiert und habe sich nach den ersten beiden verlorenen Spielen stark unter Druck gefühlt. Um eine Niederlage für den Menschen an sich handle es sich jedoch nicht. Das vierte Spiel gewann Lee, das fünfte wieder AlphaGo.

Im November 2019 verkündete Lee Sedol seinen Rücktritt vom Wettkampfsport. Als Begründung nannte er die Überlegenheit der Go-Programme.

Ausgewählte Spiele Lee Sedols

AlphaGo vs. Lee Sedol

Treppenspiel KAT Cup 2003 
Schwarz: Lee Sedol, Weiß: Hong Chang-sik; Schwarz gewinnt mit der Aufgabe von Weiß bei Zug 211.

Trivia 
 Auf Tygem spielt Lee Sedol als LeeShiShi.

Weblinks

Einzelnachweise 

Go-Spieler (Südkorea)
Südkoreaner
Geboren 1983
Mann